Vilhjálmsson ist ein männlicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Vilhjálmur. Die weibliche Entsprechung ist Vilhjálmsdóttir (Tochter des Vilhjálmur).

Namensträger 
 Árni Vilhjálmsson (* 1994), isländischer Fußballspieler
Hörður Vilhjálmsson (* 1988), isländischer Basketballspieler
 Jón Vilhjálmsson (1425–1435), isländischer Bischof (Hólar)
 Thor Vilhjálmsson (1925–2011), isländischer Schriftsteller
 Þór Heimir Vilhjálmsson (1930–2015), isländischer Rechtswissenschaftler
 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, isländischer Politiker

Patronym
Isländischer Personenname